ФК Атлантас () је литвански фудбалски клуб из Клајпеда.

Историја 
Клуб је основан 1962. године.

Успеси

Национални 
 A лига:
 Вицервак (3): 2001., 2002., 2013.
 Треће место (5): 1999., 2000., 2004., 2014., 2015.
 Куп Литваније:
 Победник (2): 2001., 2003.
 Финалиста (1): 1993., 2004.

Сезоны (2004.–2019)

Референце

Спољашње везе 

 
 alyga.lt

Атлантас